Oliotius est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Oliotius est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Oliotius oligolepis. Auparavant cette espèce était incluse dans le genre Puntius (et Barbus).

Liste des espèces 
Selon :

 Oliotius oligolepis (Bleeker, 1853)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)